Končistá (730 m) – szczyt w Rudawach Słowackich
 Kończysta (słow. Končistá, 2538 m) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Kończysty Wierch (słow. Končistá, 2002 m) – szczyt w Tatrach Zachodnich